Kena Mobile (anciennement Nòverca) est un service de communication mobile italien proposé, à partir du 1er novembre 2019, par TIM S.p.A. et opérant sur le réseau TIM, auparavant, le service était fourni par Noverca, un ancien opérateur de réseau mobile virtuel.

En août 2018, Kena Mobile a enregistré 500 000 lignes mobiles et en novembre de la même année, elle atteignait un million de lignes mobiles.

Le 26 novembre 2021, Kena Mobile a annoncé qu'elle comptait 2 000 000 de clients.

Histoire

Nòverca 

En 2008, Nòverca Italia S.r.l. a été fondée, une entreprise née d'une collaboration industrielle entre Acotel Group et le groupe bancaire Intesa Sanpaolo, qui a ensuite quitté l'entreprise en mai 2013.

Le nom Nòverca vient de la crise entre NOVità et ricERCA. Le logo est une stylisation du nom Nòverca avec le «o» représentant un petit homme qui appelle.

Les préfixes des SIM de Nòverca, appelés Extended SIM 2.0, appartiennent à la cinquième décennie de 350 (c'est-à-dire 350-5). Dans la période précédant la conversion en Full MVNO, les préfixes émis appartenaient à la septième décennie de 370 (soit 370-7) car ils dérivent de ceux dont TIM (opérateur support) est attributaire de ses ESP MVNO.

L'entrée sur le marché a eu lieu le 30 mars 2009. L'offre, initialement dédiée aux clients particuliers, a été étendue à partir de mai 2011 aux clients professionnels également.

La commercialisation de la SIM Nòverca a été mise à disposition, ainsi que depuis le site de l'opérateur, ainsi que depuis le site Terrecablate et le site Rabona Mobile (ce dernier vendu avec des options ad hoc), également via les points de vente SISAL et Lottomatica à travers l'achat d'un code PIN dévolu à votre commande sur le site même, à défaut de paiement par carte bancaire.

Les modes de charge disponibles étaient:
 depuis un téléphone portable, en utilisant le code de recharge qui peut être acheté dans les points SISAL et Lottomatica Servizi;
 avec les services bancaires mobiles;
 aux guichets automatiques des banques du groupe Intesa Sanpaolo;
 depuis le site par carte de crédit.

Le 9 janvier 2015, Telecom Italia et Nòverca ont annoncé le transfert d'environ 170 000 clients consommateurs actifs de Nòverca à TIM après la décision de Nòverca de se concentrer uniquement sur les activités MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator).

Depuis le 1er février 2015, en vertu de cet accord, tous les clients de Nòverca sont automatiquement devenus des clients TIM, mais peuvent continuer à utiliser les services Nòverca sans aucun changement jusqu'au 7 mai 2015. Tous les clients ont eu la possibilité de se rendre dans les points de vente TIM. entre le 4 février 2015 et le 2 mai 2015 pour effectuer la portabilité des numéros à des conditions favorables sur une nouvelle SIM TIM et continuer à utiliser les services de radio mobile à des conditions économiques quasiment inchangées même après la résiliation définitive des services sur SIM Nòverca , sans préjudice de la possibilité pour le client de procéder à la portabilité vers tout autre opérateur de téléphonie mobile dans les conditions en vigueur, ou de résilier intégralement et sans frais le contrat de fourniture de services de radiotéléphonie mobile.

Le 7 mai 2015, Nòverca a cessé de fournir ses services de communication mobile et personnelle aux utilisateurs particuliers et professionnels, mais a continué à fournir des services de communication mobile pour tous les contrats existants et futurs avec le monde des MVNO en tant que fournisseur de services MVNA et MVNE.

Le 1er novembre 2016, Noverca S.r.l. a été vendue au groupe Telecom Italia et, le 31 octobre 2019, la fusion par incorporation de Noverca dans TIM a été stipulée.

Kena Mobile 
Depuis septembre 2013, Nòverca est entré dans le secteur MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator), intégrant l'activité MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) déjà existante. Ainsi, l'opérateur propose une offre d'accès «en gros» à toutes les entreprises souhaitant entrer dans le monde des télécommunications en tant que MVNO, en mettant à leur disposition sa plateforme technologique.

La société, en plus de poursuivre les activités de MVNE/MVNA, a lancé le 29 mars 2017 l'opérateur virtuel Kena Mobile, utilisant le réseau GSM-UMTS-LTE de TIM. À partir du  novembre 2019, à la suite de la fusion par incorporation de Noverca dans TIM, Kena Mobile fait partie du Gruppo Telecom Italia.

Actionnariat 
Nòverca Italia S.r.l. a été liquidé. Ses actifs ont d'abord été cédés à Acotel S.p.A. et en novembre 2016 à TIM S.p.A., à laquelle les activités de MVNO, MVNA et MVNE ont été cédées. Depuis fin 2016, TIM S.p.A. il était le seul actionnaire de la nouvelle Noverca S.r.l., après avoir été reconstitué en opérateur téléphonique.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Intesa Sanpaolo
 TIM (entreprise)

Lien externe 
 

Opérateur de télécommunications
Entreprise de télécommunications ayant son siège en Italie
Entreprise ayant son siège à Rome
Entreprise fondée en 2008
Telecom Italia